Colmeal ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Colmeal (Figueira de Castelo Rodrigo), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo
 Colmeal (Góis), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Góis

 Colmeal da Torre, Gemeinde im Concelho de Belmonte